Magyarország történelme folyamán rengeteg Kun, Kún vagy Kuun nevű család fordult elő. Ezek a következők:

 barabási Kun család
 bihari Kun család
 csapói Kun család
 füredi Kun család
 gyantai Kun család
 halasi Kun család (Kún néven is)
 hídvégi Kun család
 káli Kun család
 karatnai Kun család
 kókai Kún család (Kun néven is szerepelt)
 kozmai Kun család
 madarasi Kun család
 mocsai Kun család
 orosházi Kun család
 osdolai nemes és gróf Kuun család (Kun és Kún néven is említették)
 rozsályi nemes és báró Kún család (Kun néven is előfordult)
 simai Kun család
 szalontai Kun család
 szentpéteri Kun család
 taplóczai Kun család
 törteli Kun család
 váradi Kun család
 zempléni Kun család